Revolutions: Live at Wembley è il primo live album della band alternative-rock scozzese Biffy Clyro. L'album è stato registrato il 4 dicembre 2010 a Wembley durante il loro tour.

Tracce

CD/DVD 

 The Captain
 Booooom, Blast & Ruin
 57
 Bubbles
 Born On A Horse
 God And Satan
 Whorses
 All The Way Down; Prologue Chapter 1
 That Golden Rule
 Living Is A Problem Because Everytghing Dies
 Shock Shock
 Folding Stars
 Diary Of Always
 Machines
 Who's Got A Match?
 Saturday Superhorse
 Many Of Horror
 Glitter And Trauma
 Mountains

2CD/DVD 

 The Captain
 Booooom, Blast & Ruin
 57
 Bubbles
 Born On A Horse
 God And Satan
 Whorses
 Joy.Discovery.Invention
 All The Way Down; Prologue Chapter 1
 That Golden Rule
 Living Is A Problem Because Everything Dies
 Shock Shock
 9/15ths
 Folding Stars
 Diary Of Always
 Machines
 Who's Got A Match?
 Saturday Superhorse
 Know Your Quarry
 There's No Such A Thing As A Jiggy Snake
 Many Of Horror
 Glitter And Trauma
 Justboy
 As Dust Dances
 Mountains

Formazione 

 Simon Neil - voce, chitarra
 James Johnston - basso elettrico, voce
 Ben Johnston - batteria
 Mike Vennart - chitarra

Collegamenti esterni